Baan, een beroep dat wordt uitgeoefend, vaak voor loon. Zie Arbeid (economie).
Baan, een strook van een stof
Baan (hemellichaam), de beweging die ruimtevaartuigen rond een hemellichaam uitvoeren
Kogelbaan, de kromme die een voorwerp of projectiel beschrijft na het afschieten of wegslaan
 Baan (groepentheorie), een wiskundige term
 Baan (zenuwstelsel), de verbinding tussen twee delen van het zenuwstelsel
 Baan (bedrijf), een merk ERP-software, genoemd naar het in 2003 door SSA Global overgenomen Nederlandse Baan
een homo-ontmoetingsplaats in de open lucht, waar naast ontmoeting ook seksuele contacten mogelijk zijn

Plaatsen 

Baan (Rotterdam), een straat in het centrum van Rotterdam
Baan (Dussen), een buurtschap ten oosten van Dussen
 Baan (Haarlem), een straat net ten zuiden van het centrum van Haarlem

Sport 
Bij sommige sporten is een baan een weg of traject dat specifiek is bedoeld voor een wedstrijd. Sommige sportbanen bestaan uit een binnen- en een buitenbaan.

 Baanwielrennen, een tak van de wielersport
 IJsbaan
 Atletiekbaan

Verkeer 

 Rijbaan, deel van een weg
 Startbaan
 Heerweg, ook wel heirbaan